Thomas Carlyle (advocaat),  was advocaat in Schotland en apostel in de Katholiek Apostolische Kerk
 Thomas Carlyle (schrijver), was een Schots schrijver en historicus